Rickling (Essex)
 Quendon and Rickling
 Rickling (Segeberg)